Coram kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Coram (Montana)
Coram (New York)